Me con te è un singolo del duo italiano Me contro Te pubblicato il 14 febbraio 2020 per l'etichetta Warner Music.

Tracce

Note